Ленсман (, , ) — исполнительный полицейский чин в сельских местностях Финляндии, Норвегии и Швеции, аналогичный по положению становому приставу в дореволюционной России.

Под начальством ленсмана состояли низшие полицейские чины — яхтфохт, констабль и другие.

История Финляндии
История Норвегии
История Швеции
Должности